Доминик Мафэм (; род. 11 марта 1968, Англия, Великобритания) — английский актёр театра, кино и телевидения. Обучался в Бристольской театральной школе «Old Vic». Известен, главным образом, по эпизодическим ролям в телесериалах.

Биография 
Начал карьеру в 1990 году в Королевской шекспировской компании, в которой выступал на протяжении четырёх лет. С тех пор он сыграл более чем в 60 театральных постановках и снялся в десятках сериалов и фильмов. Одной из крупнейших ролей актёра на телевидении стал ирландский сериал «Клиника», в котором он снимался во всех сезонах с 2003 по 2009 года в роли доктора Дэна Вудхауза.

Выступил в пьесе «Линда» в роли жены главной героини в лондонском театре Ройал-Корт, премьера состоялась 26 ноября 2015 года. В 2017 появился в гостевой роли в сериале BBC «Страйк», основанном на книгах известной писательницы Джоан Роулинг.

В 2019 году получил роль доктора Бетругера в фильме «Doom: Аннигиляция», экранизации серии компьютерных игр компании Id Software.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры театра Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры XX века
Актёры XXI века